MASwings Sdn. Berhad, действующая как MASwings, — региональная авиакомпания Малайзии со штаб-квартирой в аэропорте города Мири (Саравак), полностью принадлежит национальному государственному авиаперевозчику Malaysia Airlines.

Главным транзитным узлом (хабом) авиакомпании является Международный аэропорт Мири, в качестве дополнительных хабов используются Международный аэропорт Кота-Кинабалу и Международный аэропорт Кучинг. Основная часть маршрутной сети авиакомпании сосредоточена на пунктах назначения в восточной части Малайзии.

Первый регулярный рейс MASwings был выполнен 1 октября 2007 года в юбилейный год национального перевозчика Malaysia Airlines.



Флот 
По состоянию на 6 февраля 2011 года воздушный флот авиакомпании MASwings составляли следующие самолёты:

9 ноября 2007 года авиакомпания сообщила о подписании Malaysia Airlines соглашения на поставку семи самолётов ATR 72-500 (три из который выделены в опцион), предназначенных для расширения маршрутной сети в Восточной части Малайзии. Первый лайнер поступил в распоряжение перевозчика в 2008 году, остальные шесть — в 2009-м и три самолёта по опциону были поставлены в MASwings в 2010 году.

Маршрутная сеть 

 
 Лабуан — Аэропорт Лабуан
 Кота-Кинабалу — Международный аэропорт Кота-Кинабалу
 Кудат — Аэропорт Кудат
 Лахад-Дату — Аэропорт Лахад Дату
 Сандакан — Аэропорт Сандакан
 Тавау — Аэропорт Тавау
 Бакелалан — Аэропорт Бакелалан
 Барио — Аэропорт Барио
 Бинтулу — Аэропорт Бинтулу

 Кучинг — Международный аэропорт Кучинг
 Лавас — Аэропорт Лавас
 Лимбанг — Аэропорт Лимбанг
 Лонг-Аках — Аэропорт Лонг-Аках
 Лонг-Банга — Аэропорт Лонг-Банга
 Лонг-Лелланг — Аэропорт Лонг-Лелланг
 Лонг-Серидан — Аэропорт Лонг-Серидан
 Маруди — Аэропорт Маруди
 Мири — Международный аэропорт Мири хаб
 Муках — Аэропорт Муках
 Мулу — Аэропорт Мулу
 Сибу — Аэропорт Сибу
 Сарикеи — Аэропорт Сарикеи
 
 Бандар-Сери-Бегаван — Международный аэропорт Брунея
 
 Понтианак — Аэропорт Супадио (маршрут на стадии утверждения).

Авиапроисшествия и несчастные случаи 
 13 сентября 2008 года. Рейс 3540 Мири — Бакелалан с промежуточной посадкой в Лавасе, самолёт De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter (регистрационный номер 9M-MDN). При заходе на посадку в конечном аэропорту назначения лайнер приземлился на рисовом поле в 10 метрах от взлётно-посадочной полосе и, проехав 768 метров по полю, практически развалился на части. На борту самолёта находилось 12 пассажиров и 2 члена экипажа, все остались в живых.

Примечания

Ссылки 
 
 Воздушный флот авиакомпании MASwings
 Возраст судов авиакомпании MASwings

Авиакомпании Малайзии
Malaysia Airlines